Sultabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sultabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Sultabborrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Sultabborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sultabborrtjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Sultabborrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn